Een verkeersweg:
N293 (België)
N293 (Nederland), zie Provinciale weg 293
N293 (Zwitserland)